Bridge over Troubled Water — студийный альбом дуэта Simon & Garfunkel 1970 года.
 «Bridge over Troubled Water» — песня с одноимённого альбома.

Bridge over Troubled Water также может означать: 
 Bridge over Troubled Water — студийный альбом Пола Дезмонда 1969 года.
 Bridge over Troubled Water — студийный альбом Пегги Ли 1970 года.